Dawan (Atoni) – grupa etniczna
 język dawan – język austronezyjski